Iwan Iwanowitsch (russ. Иван Иванович) ist der Name folgender Personen:

* Iwan II. (Russland) (1326–1359), russischer Zar Iwan II. Iwanowitsch
 Iwan Iwanowitsch der Junge (1458–1490), Sohn des russischen Zaren Iwan III.
 Iwan Iwanowitsch (1554–1581), Sohn des russischen Zaren Iwan IV. der Schreckliche

Iwan Iwanowitsch steht für:

 Iwan Iwanowitsch (Dummy), einen Kosmonautendummy
 einen russischen Platzhalternamen analog dem englischen John Doe

Siehe auch

 Die Geschichte, wie sich Iwan Iwanowitsch mit Iwan Nikiforowitsch zerstritt, Erzählung von Gogol